Booby Island kan syfta på:

Geografi

Australien 
1 Booby Island (ö i Australien, Queensland), 
2 Booby Island (ö i Australien, Western Australia),

Saint Kitts och Nevis 
3 Booby Island (ö i Saint Kitts och Nevis), Saint George Basseterre, 

Robotskapade Australienförgreningar